Marisa Lavanchy – ex velocista svizzera
 Numa Lavanchy – calciatore svizzero
 Pascal Lavanchy – ex danzatore su ghiaccio francese